Dears steht für:

 The Dears, eine kanadische Indie-Rockband
 DearS, eine Manga-Serie von Peach-Pit